Веймарское собрание поэтов (с 1940 года — Собрание европейских поэтов) — ежегодное мероприятие в Третьем рейхе, одно из основных литературных событий нацистской Германии.

Организатор — Имперское министерство народного просвещения и пропаганды, конференц-зал располагался в отеле «Элефант» в Веймаре. Первая встреча носила характер рабочего совещания, которое было оформлено различными праздничными мероприятиями (оперные и театральные постановки, приёмы). Кульминацией был акт чествования погибших за Рейх.

В собрании принимали участие «самые важные немецкие писатели того времени» (то есть те, кто остался и был признан в нацистской Германии), а также иностранные поэты из стран, союзных Германии, а также из числа коллаборационистов в оккупированных странах. «Осенняя поездка французских писателей» в 1941 году на вторую международную встречу поэтов стала всемирно известной благодаря участию французских авторов — Роберта Бразильяка, Пьера Дриё Ла Рошеля, Абеля Боннара, Рамона Фернандеса, Андре Френьо, Жака Шардонна и Марселя Жуандо, которых к привлёк к данному мероприятию член парижской пропагандистской эскадрильи Герхард Хеллер Финский писатель Арви Кивимаа написал отчёт, опубликованный в Германии в 1944 году..

В 1941 году в собрании принял участие Ханс Каросса, где он был избран председателем Европейской ассоциации писателей (ESV), состоявшей из немцев в Германии, «фольксдойчей» и коллаборационистов. Уже в следующем году он старался не вспоминать о «досадном событии». Генеральным секретарем ESV был Карл Роте. В 1942 году вице-президентом ассоциации стал итальянец Джованни Папини.

Участники (1941) 
Во встрече 1941 года приняли участие литераторы из 14 стран (в том числе 15 из Германии):
 Бельгия: Феликс Тиммерманс, , , 
 Болгария: Фани Попова-Мутафова
 Дания: ; 
 Финляндия: ; Вейкко Антеро Коскенниеми
 Франция: Робер Бразийак; Пьер Дриё Ла Рошель; Абель Боннар; ; ; Жак Шардонн; Марсель Жуандо
 Германия: Мориц Ян; Август Хинрихс; Фридрих Шнак; Ханс Бауманн; Ханс Каросса; Ханс Йост; Бруно Брем; Пол Альвердес; Карл Генрих Ваггерл
 Италия: , Антонио Бальдини, Элио Витторини,  , , , Марио Сертоли (сопровождал писателей как представитель Министерства культуры), 
 Хорватия: 
 Нидерланды: , 
 Норвегия: , Ларс Хансен
 Румыния: ; 
 Швеция: 
 Швейцария: (псевдоним Германа Эммануэля Книттеля)
 Испания: ; 
 Венгрия: 

Организаторами и участниками с немецкой стороны были: Вильгельм Хегерт, Имперская палата писателей (Reichsschrifttumskammer); Карл Роте ; Карл Хайнц Бремер, Немецкий институт в Париже, заместитель Карл Эптинг; Фридрих Бран, глава французского комитета министерства иностранных дел в Берлине; Герхард Хеллер, цензор оккупационного командования во Франции. В Веймаре иностранные гости встретились с представителями немецкой национал-социалистической литературы, такими как Мориц Ян и Фридрих Шнак.

Примечания

Литература 
 François Dufay: Die Herbstreise. Siedler, Berlin 2001 ISBN 3-88680-735-5 (Originalausgabe: Le Voyage d’automne. Octobre 1941, des écrivains français en Allemagne. Plon, Paris 2000 ISBN 2-259-19130-4)
 Hans Sarkowicz, Alf Mentzer: Literatur in Nazi-Deutschland. Ein biografisches Lexikon. Erw. Neuausg. Europa-Verlag, Hamburg 2002, ISBN 3-203-82030-7, S. 21-24
 Frank-Rutger Hausmann: «Dichte, Dichter, tage nicht!» Die Europäische Schriftsteller-Vereinigung in Weimar 1941—1948. Klostermann, Frankfurt 2004 ISBN 3-465-03295-0
 Frank-Rutger Hausmann: Kollaborierende Intellektuelle in Weimar. Die ›Europäische Schriftsteller-Vereinigung‹ als ›Anti-P.E.N.-Club‹. In: Hellmut Seemann (Hrsg.): Europa in Weimar. Visionen eines Kontinents. Jahrbuch der Klassik Stiftung Weimar 2008. Wallstein, Göttingen 2008 ISBN 978-3-8353-0281-5, S. 399—422

Коллаборационизм во Второй мировой войне
Союзы писателей
Нацистская пропаганда
Культура эпохи национал-социализма